Horizons steht für:

 Manawatu-Wanganui, Verwaltungsregion von Neuseeland
 Horizons (Buch) von Norman Bel Geddes (1932)
 Horizons (Partei), französische Partei
 Horizons (Satellit), drei Kommunikationssatelliten:
 Horizons 1
 Horizons 2
 Horizons 3e
 ISS Horizons, Motto für eine deutsche Raumfahrtmission

Siehe auch:
 Horizon (Begriffsklärung)
 Horizons: Empire of Istaria, Computerspiel, siehe Istaria: Chronicles of the Gifted